

Localidades

Malvern (Alabama)
Malvern (Arkansas)
Malvern (Iowa)
Malvern (Ohio)
Malvern (Pensilvânia)

Malvern (Worcestershire)

Desambiguações de topônimos